A Watchtower (angol; 'őrtorony') jelentései:
Watchtower, amerikai progresszív thrash metal zenekar
The Watchtower, Jehova Tanúi havonta kétszer megjelenő folyóirata (magyarul Őrtorony)
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, a Jehova Tanúi legfőbb hivatalos koordináló szervezete, szerzői jogok tulajdonosa
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Jehova Tanúi kiadói szervezete